Żółkiewka peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 dans la voïvodie de Lublin
 Żółkiewka, commune rurale (gmina) ;
 Żółkiewka, village et chef-lieu de la commune rurale du même nom ;
dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Żółkiewka, village

Hydrologie
 la Żółkiewka, rivière affluent du Wieprz en Pologne.